Дудерго́фский канал — канал в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

История 
Прорыт в 1970-х годах с устройством Южно-Приморского парка, а также для отвода вод рек Новой, Дудергофки, Ивановки.

Географические сведения 

Искусственный канал берёт своё начало от пруда бывшей усадьбы Петра Шепелева недалеко от пересечения Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова и проходит по рекреационной зоне вдоль Петергофского шоссе до реки Ивановки, откуда поворачивает на север, в сторону Невской губы. Перед впадением в залив Дудергофский канал соединяется с Матисовым каналом, проходящим по микрорайону «Балтийская жемчужина».

В нижней части, за мостами на Петергофском шоссе, канал судоходен. Высота пролётов мостов в этом месте составляет 4 метра.

Достопримечательности 
 Через канал переброшено шесть мостов:
 Мост Партизана Германа
 Клиновский мост
 Мост-плотина
 1-й Петергофский мост
 2-й Петергофский мост
 Мост Ахмата Кадырова
 Памятник «Якорь», завершающий композицию аллеи «Славы», входит в Кировский вал
 Мост на месте впадения реки Дудергофки в Дудергофский канал

Литература

Ссылки 
 

Каналы Санкт-Петербурга